Nhamuangas — grupo étnico da Zâmbia e Tanzânia
 língua nhamuanga — língua desse povo